Příjmení Kořenský je jednou z variant příjmení Kořán/Kořan, které pochází z jihočeského nářečního tvaru kořán, čili kořen. Nosilo nebo nosí ho více různých osobností:
 Jan Kořenský (1937–2022), český jazykovědec, zabývající se gramatikou češtiny
 Josef Kořenský (1847–1938), český cestovatel a cestopisný fotograf
 Kořenští z Terešova – rozvětvený vladycký rod, který počátkem 15. století založil v Terešově na Rokycansku tvrz.

Odkazy

Reference

Související články 
 Kořensko
 Kořenov

Česká příjmení